Igrzyska Azjatyckie 2018 – osiemnaste igrzyska azjatyckie, zawody sportowe państw azjatyckich, które odbyły się w dniach 18 sierpnia–2 września 2018 w stolicy Indonezji, Dżakarcie i w Palembangu, stolicy prowincji Sumatra Południowa. Były to drugie w historii igrzyska azjatyckie organizowane w tym kraju. Swój udział zgłosiło 45 reprezentacji.

Państwa uczestniczące w igrzyskach

Przebieg zawodów

Wyniki 
 Zapasy

Tabela medalowa 
Źródło:

Multimedaliści 
Lista zawodników i zawodniczek, którzy zdobyli więcej niż dwa złote medale. Trzy reprezentacje nie zdobyły żadnego medalu.

Linki zewnętrzne 
 IA 2018 na stronie Olimpijskiej Rady Azji

Przypisy